Patricia Palmer o Margaret Gibson – (1894-1964) attrice di teatro e di cinema
Patricia Palmer – attrice argentina di cinema e tv